Ягупард — гибрид леопарда и ягуара, если отцом был ягуар, а матерью самка леопарда. Лепъяг — если отцом был леопард, и матерью самка ягуара. Встречаются названия ягулеп и яглеоп (Jagulep, Jagleop). В природе такие гибриды не появляются, поскольку леопарды и ягуары не могут случайно встретиться (обитают на разных континентах). Ягуары водятся в Центральной и Южной Америке, а леопард (его ещё называют барс или пятнистая пантера) имел ареал на территории, включающей Закавказье, Африку, Азию, Индию, Пакистан, Китай, Индонезию, а также на островах Ява, Занзибар и Шри-Ланка..

Описание 
Ягупард массивнее леопарда. Имеет обычно золотисто-оранжевую шерсть с крупными неодинаковыми розетками, покрывающими тело, которые местами образуют круговой рисунок вокруг лап и головы. Между лапами и на брюхе шерсть светлее. Появившиеся в результате скрещивания в зоопарках гибриды ягуара и леопарда были описаны как кошки с короткими и толстыми лапами и шеей, тёмно-рыжей, серо-коричневой и серо-стальной шерстью. Розетки на груди, как правило блёклые.

См. также 
 Леопон
 Яглев
 Тигон
 Лигр
 Пумапард
 Тигуар

Примечания

Ссылки 

Гибриды кошачьих